Па́аво Ли́ппонен (; ) — финский государственный и политический деятель, премьер-министр Финляндии в 1995—1999 (первое правительство Липпонена) и 1999—2003 (второе правительство Липпонена). Ранее — спикер Парламента Финляндии в 2003—2007 и председатель Социал-демократической партии Финляндии в 1993—2005.

11 августа 2011 года Липпонен объявил о своём решении баллотироваться в президенты Финляндии на выборах 2012 года. 22 января 2012 года, в ходе первого тура голосования набрал 6,7 % голосов избирателей и, не пройдя во второй тур, заявил, что покидает большую политику..

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Белой розы Финляндии (Финляндия, 1996 год).
 Великий офицер ордена Трёх звёзд (Латвия, 16 октября 2004 года).
 Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 21 апреля 2004 года).
 Орден Креста земли Марии 1-й степени (Эстония).
 Орден Белой звезды 1-й степени (Эстония).
 Большой крест ордена Исландского сокола (Исландия).
 Орден «Стара-планина» (17 апреля 2007 года, Болгария)
 Большой крест ордена Инфанта дона Энрики (Португалия).
 Орден Дружбы (Россия, 24 декабря 2007 года) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Финляндской Республики.

Интересные факты 
 Владеет акциями на сумму 30 тысяч евро в своей консалтинговой компании и некоторым количеством личных акций, являлся вторым по состоятельности (после Саули Нийнистё) кандидатом на президентских выборах в Финляндии в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пааво Липпонена 
 Интервью с Пааво Липпоненом

Выпускники Дартмутского колледжа
Кандидаты в президенты Финляндии
Премьер-министры Финляндии
Лидеры Социал-демократической партии Финляндии
Спикеры эдускунты
Политики XX века
Правители Европы XX века
Политики XXI века
Правители Европы XXI века